Rudin ist der Name von

 Adrian Rudin (1915–1998), Schweizer Maler und Bildhauer
 Hans Meier-Rudin (Pilatus; 1911–2002), Schweizer Meteorologe
 John James Rudin (1916–1995), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Musoma
 Josef Rudin (1907–1983), Schweizer Jesuit, Tiefenpsychologe und Hochschullehrer
 Mary Ellen Rudin (1924–2013), US-amerikanische Mathematikerin
 Nelly Rudin (1928–2013), Schweizer Künstlerin 
 Oliver Rudin (* 1981), Schweizer Dirigent, Sänger, Komponist und Violinist
 Paul Rudin (1880–1942), Schweizer Kunstmaler, Larven Hersteller (Atelier) und Bühnenbildner
 Rolf Rudin (* 1961), deutscher Komponist
 Scott Rudin (* 1958), US-amerikanischer Filmproduzent
 Walter Rudin (1921–2010), US-amerikanischer Mathematiker

Rudin steht für
 Rudin (Turgenew), Erzählung von Iwan Turgenew